Старчево може да се отнася за:

 село Старчево в Област Благоевград, България
 град Старчево в Южнобанатски окръг, Сърбия
 село Старчево в Браничевски окръг, Сърбия
 археологическа култура Старчево

Вижте също:
 село Старцево в Област Смолян, България.